137 rok naszej ery
 137 rok przed naszą erą
 137 liczba pierwsza
 galaktyka NGC 137
 planetoida (137) Meliboea
 droga wojewódzka nr 137
 linia kolejowa nr 137
 Sonet 137 Williama Shakespeare'a
 Psalm 137
 137 to standardowy numer portu Name protokołu NetBIOS
 radiostacja R-137